sv. Stjepan
sv. Sokrat i Stjepan
sv. Stjepan I., papa
sv. Stjepan I. Sveti Arpadović
sv. Stjepan (velški: Ysteffan), osnivač velškog gradića Llansteffana 
sv. Stjepan Harding
sv. Stjepan Permski
sv. Stjepan Sabait